Dugesia benazzii és una espècie de triclàdide dugèsid que habita Còrsega, Sardenya i Capraia. És l'espècie de dugèsid més comuna a Còrsega.

Morfologia 
Els espècimens de D. benazzii presenten un adenodàctil en posició variable però que normalment està associat al costat dorsal del penis. Els oviductes s'obren al canal de la bursa.

Es coneix un cas d'un espècimen que presentava una duplicació incompleta de l'aparell copulador. Aquest fet va dur a Arndt a identificar aquest individu com pertanyent a l'espècie Planaria torva, assignant-li la varietat Korsika. De Vries va identificar aquest error i el va corregir.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. benazzii està estretament emparentada amb D. hepta, una espècie que habita a Sardenya:

Referències 

Benazzii